Bigga peut désigner :
 l'île de Bigga dans les Shetland en Écosse ;
 Bigga, une ville dans les Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Voir aussi
 BIGGA est l'acronyme de British and International Golf Greenkeepers Association.